Vattenspindlar (Cybaeidae) är en familj av spindlar som beskrevs av Banks 1892. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Argyronetidae. Vattenspindlar ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cybaeidae 159 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar